Sidis bezeichnet
 Siddi (Volk), Volksgruppe in Indien
 Sidis (Saudi-Arabien)
 Sidis (Gattung), Gattung der Marienkäfer

Sidis ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Sidis (1867–1923), US-amerikanischer Psychologe russisch-jüdischer Herkunft, Vater von William James Sidis
 William James Sidis (1898–1944), US-amerikanisches Wunderkind und Genie

Die Abkürzung SIDIS steht für:
 SIDI-Schuhe, Sportschuhe einer italienischen Schuhmarke

SIDIS